Alexander Halm (1840-1913), haut fonctionnaire allemand, maire de Metz puis président du district allemand de Basse-Alsace ;
 Alfred Halm (1861-1951), acteur, réalisateur et scénariste allemand ;
 Anton Halm (1789-1872), compositeur autrichien ;
 Friedrich Halm (1806-1871), écrivain et dramaturge autrichien ;
 Heinz Halm (né en 1942), islamologue allemand ;
 Peter Halm (1854-1923), graveur allemand ;
  (1879–1957), général allemand d'infanterie (Seconde Guerre mondiale).